Can Savalls (Calonge), edificació del municipi de Calonge (Baix Empordà)
 Can Savalls (Castelló d'Empúries), mas al municipi de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) 
 Can Savalls (Corçà), masia al municipi municipi de Corçà (Baix Empordà)
 Can Savalls (la Pera), mas al municipi de la Pera (Baix Empordà)
 Can Savalls (Torroella de Montgrí), mas al municipi de Torroella de Montgrí (Baix Empordà)